Марий Аваншский (лат. Marius Aventicensis, фр. Saint Maire d’Avenches; —) — святой, почитаемый Римско-католической церковью, епископ Аванша с 573/574 года, хронист, хроника которого, хотя и весьма краткая, очень точна в фактах и хронологии.

Биография 
Почти все известные нам факты биографии Мария Аваншского содержатся в его рифмованной эпитафии, помещенной в его кафедральной церкви Святого Фирса в Лозанне.

Согласно этому источнику, Марий происходил из богатой галло-римской семьи. В 573 или 574 году он был посвящён в епископы Аванша (; в современной Швейцарии), принеся в епархию своё родовое имение — виллу Marcennai (ок. Дижона), ставшую основой благосостояния его кафедры. В 585 году епископ Марий участвовал во Втором Маконском соборе. 24 июня 587 года он освятил в Пейерне построенную на его средства церковь Святой Девы Марии (Notr-Dame a’Payerne). Вскоре после этого центр его епархии, из-за упадка Аванша, был перемещен в Лозанну (некоторое время епископы епархии носили титул «епископ Аванша и Лозанны»).

В эпитафии Марий Аваншский представлен как идеальный епископ: он собственными руками изготавливает драгоценные сосуды для своей церкви, он защитник и благотворитель бедных, проповедник и учёный.

После смерти Мария в Лозанне он почитался как святой (день его памяти отмечался 9 или 12 февраля), а церковь Св. Фирса вскоре получила название «церковь Святого Мария». Современная Католическая церковь отмечает память Мария Аваншского 31 декабря. 

В Лозанне в замке, названном в честь святого, находится резиденция правительства кантона Во.

Хроника 
Хроника Мария Аваншского является продолжением хроники Проспера Аквитанского и охватывает период с 455 по 581 год. Хронология сочинения основана на консульских фастах и годах правления императоров Византии.

До 555 года хроника Мария Аваншского почти исключительно основана на перечислении императоров и консулов, однако с этого времени приобретает особую значимость для освещения истории Бургундии и королевств франков, являясь почти единственным современным источником, корректирующим «Историю франков» Григория Турского.

Издания 
На латинском языке:
 Marii Aventicensis episcopi Chronicon. — PL — 1849 — T. LXXII — col. 791—802
 Marii Aventicensis episcopi Chronicon. MGH. AA. — Vol. XI. — Bonnae. — 1894 — T. XI — pp. 225—239
 
На русском языке:

Примечания

Литература 
 

Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Швейцарии
Святые периода Меровингов
Христианские святые VI века
Епископы VI века
Историки VI века